Ґоліна () — місто в Польщі, у районі Куявських озер на захід від Коніна.

Демографія 
Демографічна структура станом на 31 березня 2011 року:

Примітки 

Міста Великопольського воєводства